JIJ est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation de défense des droits de l'homme à but non lucratif opérant en Israël.

JIJ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Jijiga, en Ethiopie, selon le code AITA des aéroports. 

Jij est un nom qui peut désigner :
 Jij, selon la tradition biélorusse, l'esprit du feu, une créature légendaire.

Code IATA des aéroports